Casa de Pedro Blos é um prédio histórico localizado no bairro Porto Blos, na cidade de Campo Bom.

Sua construção teria sido em 1880, pela família de Pedro Blos, após sua vinda de Picada Café para morar na cidade.
Pedro Blos era também proprietário de uma olaria também localizada às margens do Rio dos Sinos.

A casa está localizada próxima a ponte sobre o rio dos sinos, na Av. Presidente Vargas.

Foi recentemente adquirida pelo município para implantação de um museu municipal.

Referências 
LANG, Guido e KNEWITZ, Andréia. Inventário do Patrimônio Cultural de Campo Bom. Campo Bom: IPHAN, 1996.

Ver também
 Campo Bom

Edifícios de Campo Bom